Marcin Kozłowski (ur. 1966) – poeta polski
 Marcin Kozłowski (ur. 1980) – piłkarz polski
 Marcin Kozłowski (ur. 1994) – piłkarz polski
 Marcin Kozłowski (ur. 1983) – hokeista polski